La competizione del salto ostacoli a squadre di equitazione dei Giochi della XVII Olimpiade si è svolta il 11 settembre 1960 allo Stadio Olimpico prima della cerimonia di chiusura.

Classifica finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Salto ostacoli a squadre